

Araldica
 Marcato – termine utilizzato in araldica per i punti sui dadi o sopra i bisanti
 Marcato – indicazione di articolazione musicale

Persone 
Andrea Marcato – rugbista a 15 italiano
Luca Marcato – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Marco Marcato – ciclista su strada italiano 
Roberto Marcato – politico italiano 
Umberto Marcato – cantante italiano

Altro
 Marcato – azienda italiana nata negli anni 1930, nota per essere uno dei maggiori produttori di macchine per pasta.